Blueberry Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blueberry Lake (Anchorage, Alaska)
 Blueberry Lake (Valdez-Cordova, Alaska)
 Blueberry Lake (Kalifornien)
 Blueberry Lake (Michigan)
 Blueberry Lake (Becker County, Minnesota)
 Blueberry Lake (Cass County, Minnesota)
 Blueberry Lake (Cook County, Minnesota)
 Blueberry Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Blueberry Lake (Wadena County, Minnesota)
 Blueberry Lake (New York)
 Blueberry Lake (Ashland County, Wisconsin)
 Blueberry Lake (Barron County, Wisconsin)
 Blueberry Lake (Sawyer County, Wisconsin)
 Blueberry Lake (Vilas County, Wisconsin)
 Blueberry Lake (Fremont County, Wyoming)
 Blueberry Lake (Sublette County, Wyoming)